

Patronyme 
 Fusako Shigenobu, (1945-), chef de l'armée rouge japonaise 
 Mei Shigenobu, (1973-), la fille de Fusako Shigenobu
 Maeda Shigenobu, (1735–1753), daimyo japonais
 Yanagawa Shigenobu,  (1787–1832), artiste ukiyo-e japonais
 Nishimura Shigenobu, (actif 1730-1740), artiste ukiyo-e japonais
 Utagawa Shigenobu, (1829–1869), artiste ukiyo-e japonais, Hiroshige II
 Ōkuma Shigenobu, (1838–1922), homme d'État japonais
 Shigenobu Katakura, (1940-), chef religieux japonais
 Shigenobu Nakamura, athlète japonais

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais